Sernagiotto ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Sernagiotto (* 1981), italienischer Automobilrennfahrer
 Pietro Sernagiotto (1908–1965), italienischer Fußballspieler
 Remo Sernagiotto (1955–2020), italienischer Politiker